Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 607 dans le monde.

 Route régionale 607 en Finlande
 Route européenne 607 en France 
 Route nationale 607 en France